Ponca (volk), Indianenvolk.
 Ponca (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska.
 Ponca City, plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma.
 Ponca (geslacht), geslacht uit de familie krekels.